El Condado de Jaén, comarca de la província de Jaén amb capital a Navas de San Juan 
 El Condado de Huelva, comarca a la província de Huelva, a Andalusia 
 El Condao, parròquia del conceyu asturià de Llaviana
 O Condado, comarca de la província de Pontevedra, a Galícia
 Rodolfo Condado Rodríguez (Madrid, 1965), futbolista i entrenador espanyol